William Hadley ist der Name folgender Personen:

* William A. Hadley, vincentischer Politiker 
 William F. L. Hadley (1847–1901), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 William Hedley (1779–1843), britischer Ingenieur und Erfinder